Радомирешти има више значења:

 Радомирешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Радомирешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Радомирешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији